Тімо Глок — німецький автогонщик, що виступав в чемпіонаті DTM за команду BMW.
 Глок (компанія)
 Глок (пістолет)